Myzostoma circinatum är en ringmaskart som beskrevs av Wheeler 1897. Myzostoma circinatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
circinatum